Multiéducation Canada, créée en 2021,  s'est donnée comme mission, l'orientation, l'accompagnement, et le conseil des étudiants marocains, désireux de poursuivre leurs études, il dispose de 3 bureaux au Maroc, à Casablanca, Rabat et Fès et un bureau de représentation à Montréal pour le suivi et l'accueil des étudiants dans leur nouvel environnement au Canada, le bureau traite près de 60 dossiers par an.

Références

Liens externes 
https://multieducationcanada.com/

Entreprise ayant son siège au Maroc